— лидер японской поп-группы SMAP. Также снимается в кино, рекламе, ведёт ряд популярных передач на японском телевидении.

Интересы и увлечения 
Среди фанатов известен как Накаи-кун, самый старший из членов SMAP. В семье Накаи самый молодой из трёх братьев. Любит бейсбол и болеет за команду Yomiuri Giants. Соответственно в детстве мечтал стать профессиональным бейсболистом.

Ведёт «Пугающие новости» с чёрным юмором. Участие в варьете, например в варьете с круглыми шапочками. Также увлекается коллекционированием шляп и круглых шапочек. Имел романтические отношения с Куми Кодой, новой сенсационной звездой J-поп.

Профессиональная деятельность 
 Участие в поп-группе SMAP.
 Снялся во многих телесериалах и фильмах.
 Участие в варьете.
 Участие во многих телевизионных передачах и проектах.